Elephant Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
1 Elefantön, ö,

Falklandsöarna 
3 Elephant Island (ö i Falklandsöarna),

Gambia 
4 Elephant Island (ö i Gambia),

Kenya 
5 Elephant Island (ö i Kenya), Tana River,

Se även 
 Elefantine

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Gambiaförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar